In 2018 werd de vijfde editie van de Copa Verde gespeeld. De voetbalcompetitie werd gespeeld van 21 januari tot 16 mei. Paysandu werd de winnaar en plaatste zich zo voor de 1/8 finale van de Copa do Brasil 2019.

Deelnemers

Voorronde
De wedstrijden worden gespeeld op 21 en 24 januari.

Knock-outfase
In geval van gelijkspel worden strafschoppen genomen, tussen haakjes weergegeven.

Details finale

Braziliaans competitievoetbal 2018
Copa Verde